Гарсија I Галиндез Зли () (?-833), гроф од Арагона између 820. и 833.

Оженио се Матроном, кћерком Азнара I, грофа од Арагона. Убио је Кентулфа, Матрониног брата и отерао Матрону да би се оженио Нунилом од Памплоне, кћерком Ињига Аристе, краља Памплоне, са којом је имао сина, Галинда Гарсеса. Према предању, разлог оваквог понашања је био тај пто су Кентулф и његов брат Галиндо I Азнарес направили шалу са њим и затворили га у неку кућу у ноћи Сан Хуана.

Ињиго Ариста му је обезбедио малу војску са којом је сменио Азнара I Галиндеза и преузео власт над грофовијом Арагон 820. године.

Године 824. Гарсија је помогао Ињигу у једној експедицији против Франака у Навари коју је наредио Луј I Побожни и коју је предводио гроф од Елбе и Азнар. Уз помоћ Мусе Ибн Фортуна, из породице Бану Каси, Франци су били побеђени.

Према неким изворима, 833. године, Гарсија I Галиндез је препустио владавину грофовијом свом сину Галинду Гарсесу.

Породично стабло

Извори 
 Collins, Roger. The Basques. Blackwell Publishing: London, 1990. 
 Higounet, Charles. Bordeaux pendant le haut moyen age. Bordeaux, 1963. 
 Lewis, Archibald R. The Development of Southern French and Catalan Society, 718—1050. University of Texas Press: Austin, 1965. 
 Foundation for Medieval Genealogy: Aragon.

Владари Арагона